Missisquoi est un mot amérindien de la langue Abénakis qui est utilisé pour nommer plusieurs entités dans le sud du Québec et le nord de la Nouvelle-Angleterre :

Toponymes

et  

 La baie Missisquoi, importante baie du lac Champlain partagée entre le Canada et les États-Unis ;
 le comté de Missisquoi, ancienne subdivision territoriale du Québec ;
 Brome-Missisquoi, une municipalité régionale de comté (MRC) québécoise ;
 le refuge faunique national Missisquoi, refuge faunique national des États-Unis situé au Vermont ;
 la rivière Missisquoi, un cours d'eau du Québec et du Vermont ;
 la rivière Missisquoi Nord, un cours d'eau du Québec ;
 la petite rivière Missisquoi Nord, un cours d'eau tributaire de la rivière Missisquoi Nord, en Estrie, au Québec, au Canada.

Circonscriptions électorales 

 Missisquoi, un ancien circonscription électorale du Québec ;
 Missisquoi, un district de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Missisquoi (1829 à 1838), un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Brome-Missisquoi, une circonscription électorale provinciale actuelle du Québec ;
 Missisquoi, une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Brome-Missisquoi, actuelle circonscription électorale fédérale.